Оле́г Ермако́в:
 Ермаков, Олег Викторович (1976—2000) — гвардии лейтенант, Герой Российской Федерации.
 Ермаков, Олег Николаевич (род. 1961) — советский и российский писатель, журналист, лесник.